Rigo ima više značenja:
 Rigo, Arezzo
 Rigo, Ascoli Piceno
 Rigo, Pescara